El Realito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Pueblito (tätort), Sinaloa, 
 El Realito de los Guerra, ort, Chihuahua, Batopilas, 
 El Realito, Navolato, 
 El Realito, Sonora, 
 El Realito, Nuevo León, Aramberri, 

Robotskapade Mexikoförgreningar